Somerville Island ist der Name folgender Inseln:
 Somerville Island (Kanada), Insel vor der Küste von British Columbia, Antarktika
 englischsprachiger Name der Somerville-Insel in der Antarktis